Lochmaeocles är ett släkte av skalbaggar. Lochmaeocles ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Lochmaeocles